IX Всероссийский съезд Советов — Всероссийский съезд Советов, проходивший в Москве с 23 по 28 декабря 1921 года. Среди вопросов, обсуждавшихся на съезде: внешняя и внутренняя политика правительства, ход новой экономической политики, развития сельского хозяйства, помощь голодающим, восстановление промышленности, трансформация ВЧК в ГПУ при НКВД. Съезд утвердил декрет СНК «Об электрификации Р.С.Ф.С.Р.», закрепивший шаги по выполнению плана ГОЭЛРО.

Делегаты 
Съезд собрал 1991 делегата, 1630 из которых обладали правом решающего голоса. 39 % делегатов составили рабочие, 32,5 % служащие, 20 % — крестьяне. 8,5 % делегатов числились как «прочие». 1522 делегата были либо членами коммунистической партии, либо кандидатами в члены партии.

Рассмотренные вопросы 
В повестку дня съезда вошли следующие вопросы:
 Отчёт ВЦИК и СНК о внешней и внутренней политике республики. Докладчик — В. И. Ленин.
 Доклад «О помощи голодающим». Докладчик — М.И. Калинин
 Доклад «О предварительных результатах новой экономической политики». Докладчик — Л. Б. Каменев.
 Доклад «О положении промышленности». Докладчик — П.А. Богданов.
 Доклад «О восстановлении сельского хозяйства». Докладчик — Н. Осинский.
 Доклад «О кооперации». Докладчик — Л.М. Хинчук.
 Доклад «О финансах и бюджете». Докладчик — Н.Н. Крестинский.
 Доклад «О строительстве Красной Армии». Докладчик — Л.Д. Троцкий.
 Доклад «О советском строительстве». Докладчик — Т.В. Сапронов.
 Выборы Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета.
 Доклад о декрете Совнаркома об электрификации. Докладчик — Г.М. Кржижановский.

Решения 
 По отчетному докладу в.и. Ленина съезд вынес резолюцию, одобрившую политику правительства.
 Было вынесено постановление о помощи голодающим. Съезд выразил благодарность за помощь иностранным рабочим, а также лично Ф. Нансену.
 Съезд оценил выполнение новой экономической политики, отметил в качестве приоритетной задачи развитие сельского хозяйства. В качестве мер, стимулирующих сельское хозяйство, были предложены долгосрочный кредит, развитие товарооборота, право крестьянских сообществ выбирать кооперативную, общинную или хуторскую форму хозяйствования.
 Были вынесены постановления по отраслям промышленности: каменноугольной, нефтяной, металлургической, производству товаров широкого потребления.
 Утвержден декрет Совета Народных Комиссаров «Об электрификации».
 Утвержден «Наказ о хозяйственной работе», касавшийся новой экономической политики.
 Утверждено постановление о финансах и бюджете, предусматривавшее меры по борьбе с инфляцией и стабилизации курса рубля.
 Принята резолюция о Красной Армии и флоте.
 Принята «Декларации о международном положении РСФСР», предусматривавшее установление мирных отношения с другими странами.
 Съезд упразднил ВЧК и вместо неё создал ГПУ при НКВД.
 Был избран ВЦИК, в который вошли 386 членов и 127 кандидатов. Впервые во ВЦИК вошли представители Грузии, Армении и Азербайджана.

Литература 
 Девятый Всероссийский съезд Советов рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов. Стенографический отчет. — : Изд. ВЦИК, 1924. — 208 с.
 Съезды Советов Союза ССР, союзных и автономных советских социалистических республик. Сборник документов, 1917—1937. — Т. 1. — , 1959.

Всероссийские съезды Советов